Shergotty, meteorite marziano
Sherghati, una città dell'India, originariamente chiamata Shergotty.